Schule von Schiras bezeichnet:

 Schule von Schiras (Malerei), eine persische Schule der Malerei
 Schule von Schiras (Philosophie), eine persische Schule der Philosophie